Веселовський Андрій Іванович (1951) — український дипломат
 Весоловський Богдан Остапович (1915—1971) — український пісняр, композитор, акордеоніст.
 Веселовський Борис Борисович (1880—1954) — російський історик земства, аграрних стосунків, фахівець з історії і економіки міського господарства і краєзнавства.
 Веселовський Микола Іванович (1848—1918) — російський археолог, сходознавець; вивчав історію та археологію Середньої Азії; професор Петербурзького університету (1890).
 Веселовський Микола Сергійович (1950) — академік НАН України (4.02.2009), один з провідних дослідників біології клітини, котрі працюють в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
 Веселовський Олександр Миколайович (1838—1906) — російський філолог, історик літератури
 Веселовський Роман Олександрович (1937) — доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслужений винахідник УРСР.
 Веселовський Сергій Феофанович (1880 — ?) — український громадський та політичний діяч.
 Веселовський Сигізмунд — український кінорежисер.
 Веселовський Ярослав (1881—1917) — український письменник, громадсько-політичний і культурний діяч. Псевдоніми і криптоніми: Охрім Бодяк, Олег Сартр, Олег Сатир, Ярослав Громовий; В., О. Б., ОС., Я. В., Яр. Вес., Яр. В-ський, В-й Яр. та ін.

Веселовський — хутір, Чертковський район, Ростовська область
 Веселовський — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Веселовська

Українські прізвища